Copa América 2015 – 44. edycja turnieju organizowanego przez CONMEBOL mająca miejsce w Chile.

Wybór gospodarza 
W związku z wejściem w życie polityki rotacyjnej dot. wyboru gospodarza turnieju, Copa América 2015 powinna odbyć się w Brazylii. Jednakże ze względu na organizowanie przez ten kraj trzech innych imprez sportowych (Pucharu Konfederacji, Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich) wyrażono wątpliwość i ponownie rozpatrzono tę decyzję.

Prezydent CONMEBOL-u, Nicolas Leoz, zasugerował rozegranie turnieju w niebędącym członkiem konfederacji Meksyku. Niemniej jednak, Chile (przyszły organizator Copa América 2019) oraz Brazylia przystąpili do rozmów dotyczących wymiany organizacji turnieju z 2015 na 2019 i na odwrót.

W międzyczasie, prezydent Boliwii Evo Morales, wyraził zainteresowanie zorganizowaniem Mistrzostw.

W lutym 2011 ostatecznie zadecydowano, że Copa América 2015 zorganizuje nie Brazylia, tylko Chile.

Ewentualne rozszerzenie 
Pojawiły się propozycje, by rozegrać turniej pod nazwą Copa Americas, w którym brałoby udział 10 drużyn z południowoamerykańskiego CONMEBOL oraz 6 z północnoamerykańskiej konfederacji CONCACAF.

Uczestnicy 
 ;
 ;
 ;
  (gospodarz);
 ;
 ;
  (drużyna zaproszona);
  (drużyna zaproszona);
 ;
 ;
  (obrońca tytułu);
 .

Składy uczestników

Stadiony

Faza grupowa 
 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Drużyny z 3 miejsc

Faza finałowa 

W fazie finałowej obowiązywały następujące zasady:
 Drużyny, które rywalizowały ze sobą w fazie grupowej, nie mogły zmierzyć się ponownie ze sobą w ćwierćfinale.
 Jeżeli mecz zakończył się remisem to od razu rozgrywane są rzuty z punktu karnego (wyjątek stanowi mecz finałowy, gdzie miejsce ma 30-minutowa dogrywka).

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

O 3. miejsce

Finał 

Zwycięzca Copa America:

Chile

Strzelcy 
 4 gole
  Eduardo Vargas
  José Paolo Guerrero
 3 gole
  Sergio Agüero
  Arturo Vidal
  Lucas Barrios
 2 gole

  Ángel Di María
  Gonzalo Higuaín
  Marcelo Moreno Martins

  Charles Aránguiz
  Miller Bolaños
  Enner Valencia

  Raúl Jiménez
  Matías Vuoso

 1 gol

  Lionel Messi
  Javier Pastore
  Marcos Rojo
  Ronald Raldes
  Martin Smedberg-Dalence
  Douglas Costa
  Roberto Firmino
  Neymar
  Robinho
  Thiago Silva

  Mauricio Isla
  Gary Medel
  Alexis Sánchez
  Jeison Murillo
  Edgar Benítez
  Derlis González
  Nelson Valdez
  André Carrillo
  Christian Cueva
  Claudio Pizarro

  José María Giménez
  Cristian Rodríguez
  Miku
  José Salomón Rondón

 Gole samobójcze
  Ronald Raldes (dla Chile)
  Gary Medel (dla Peru)

Hat-tricki 
  José Paolo Guerrero – Peru – Boliwia (3:1) (26.06.2015, ćwierćfinał)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oddanie mistrzostw do Chile

Copa América 2015